Горшко́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Горшкова, Анастасия Николаевна (род. 1991) — российская футболистка (пляжный футбол).
 Горшкова, Анна Андреевна (род. 1983) — российская актриса и фотомодель.
 Горшкова, Елизавета Вениаминовна (род. 1990) — российская пловчиха.
 Горшкова, Клавдия Васильевна
 Горшкова, Клара Викторовна (род. 1932) — советская шахматистка.
 Горшкова, Кристина Валерьевна (род. 1989) — российская фигуристка (танцы на льду).
 
 
 Горшкова, Ольга Константиновна (1942—2017) — работница Борского стекольного завода, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Горшкова, Полина Петровна (род. 1989) — российская гандболистка. 
 Горшкова, Раиса Петровна (род. 1931) — российский химик.
 Горшкова, София Геннадиевна (1889—1972) — русская и советская учёная-ботаник (геоботаник и флорист-систематик).
 Холина (Горшкова), Татьяна Викторовна (род. 1981) — российская волейболистка.